Niemcy:
 Meusebach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Inne:
 Meusebach – ród